Келугерень () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Келугерень.
 Келугерень () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Келугерень.
 Келугереній-Векі () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унгурень.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дем'єнешть.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пояна-Теюлуй.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Адинката.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Пантелімон.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Кобія.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Концешть.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Фелнак.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Падеш.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Мертініш.
 Келугерень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ереміту.